Назви кількох загальноосвітніх навчальних закладів України:

 Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій — загальноосвітній державний навчальний заклад, Дніпропетровськ
 Ліцей інформаційних технологій № 79 — загальноосвітній державний навчальний заклад, Київ
 Кременчуцький ліцей інформаційних технологій № 30 — загальноосвітній державний навчальний заклад, Кременчук
 Ліцей інформаційних технологій — загальноосвітній державний навчальний заклад, Олександрія